John Bayard Anderson, een Amerikaans politicus
 John Anderson (acteur), een Amerikaans acteur
 John Anderson (bioloog), een Schots zoöloog
 John Anderson (filosoof), een Australisch filosoof
 John Anderson (zanger), een Amerikaans countryzanger
 Jon Anderson (zanger), een Brits rockzanger, leadzanger van Yes

Sporters:
 John Anderson (atleet), een Amerikaans discuswerper
 John Anderson (paralympisch atleet), een Amerikaans atleet
 John Anderson (darter), een Schots darter
 John Anderson (ruiter), een Canadees springruiter
 John Anderson (voetballer), een Iers voetballer
 John Anderson (Schots voetballer), een Schots voetballer
 John Anderson (zeiler), een Australisch zeiler